Mohawk kan betrekking hebben op:
 Mohawk (volk), indianenstam in Noord-Amerika
 Mohawk (motorfiets), historisch motorfietsmerk
 Hanenkam (kapsel), ook genaamd Mohawk

Rivieren 
De Mohawk is de naam van verschillende rivieren in de Verenigde Staten van Amerika:

 Mohawk (rivier in New York) in de staat New York
 Mohawk (rivier in Oregon) in de staat Oregon